Rasidi ist der Familienname folgender Personen:

 Arif Rasidi (* 1980), französischer Badmintonspieler
 Weny Rasidi (* 1983), französische Badmintonspielerin